Gilberto (Disney)
 Gilberto da Silva Melo — futebolista brasileiro conhecido como Gilberto
 Gilberto Oliveira Souza Júnior — futebolista brasileiro, atacante, conhecido como Gilberto

Desambiguações de antropônimos
Nomes